Маломахово — название нескольких населённых пунктов:
 Маломахово — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Маломахово — деревня в Ржевском районе Тверской области.